Мошок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мошок — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Мошок — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мошок — село в Судогодском районе Владимирской области.